Касими́ро Луи́с То́ррес Вальде́с (; ) — чилийский футболист, полузащитник, участник чемпионата мира 1930 года.

Карьера

Клубная 
Касимиро Торрес играл на позиции полузащитника за чилийский клуб «Эвертон» из города Винья-дель-Мар.

В сборной 
За сборную Чили выступал на чемпионате мира 1930 года в Уругвае, где сыграл два матча против сборных Франции и Аргентины.

Итого: матчей — 2 / голов — 0; побед — 1, ничьих — 0, поражений — 1

Примечания

Ссылки 
 Профиль игрока на partidosdelaroja.com

Футболисты Чили
Игроки сборной Чили по футболу
Игроки ФК «Эвертон» Винья-дель-Мар